Příjmení Číhalík má více nositelů:

 Antonín Číhalík (1898 – ???),  český a československý politik 
 Čestmír Číhalík (* 1949), český lékař – internista a kardiolog
 Jaroslav Číhalík (1924–2005), profesor analytické chemie